IV сезон Первой лиги Черногории по футболу проводился в 2009 и 2010 годах. Чемпионом турнира стала команда «Рудар».

Команды 

По результатам сезона 2008/2009 команда ФК Единство, закончившая турнир на последнем, 12-м месте, напрямую выбыла во Вторую лигу 09/10. Её место занял победитель Второй лиги 08/09 ФК Беране.

ФК Езеро из города Плав и ФК Дечич из Тузи, занявшие 10-е и 11-е места соответственно, играли стыковые матчи за право остаться в Первой лиге.

Команда ФК Езеро выбыла во Второй дивизион 09/10, уступив по двум встречам третьей команде Второй лиги 08/09 ФК Морнар с общим счетом по двум матчам 1:2.

Команда ФК Дечич сохранила своё место в чемпионате благодаря победе над второй командой Второй лиги 08/09 ФК Младост с общим счетом по двум матчам 2:1.

Итоговая таблица 

(Ч) — Чемпион предыдущего сезона; (2) — 2-й в предыдущем сезоне; (3) — 3-й в предыдущем сезоне; (С) — Победитель стыковых матчей; (П) — Повышенный из Второй лиги
1 ФК Будучност играл с ФК Рудар в финале национального кубка, и проиграл со счетом 1:2, но так как ФК Рудар стал чемпионом и обеспечил себе место в Лиге Чемпионов, Будучность была квалифицировалана на второй этап Лиги Европы.
2 ФК Морнар был лишен одного очка за использование неправильного игрока в игре с ФК Ком

Результаты матчей 
Турнир разыгрывался в три круга. Первые два круга — это по две игры, дома и на выезде, каждой команды с каждой, всего 22 матча. Третий круг — это ещё одна игра каждой команды с каждой, команды распределены по результатам первых двух кругов. Всего за турнир каждой командой сыграно по 33 матча.

Первые два круга

Третий круг

Лидеры чемпионата

Обладатели 2 места по ходу чемпионата

Обладатели 3 места по ходу чемпионата

Стыковые матчи 
По результатам соревнований команды занявшие 10-е и 11-е место, должны были отстаивать право на участие в следующем сезоне. Каждый клуб провел по два матча с претендентами занявшими 3-е и 2-е место во Второй лиге

Первые матчи

Ответные матчи

Лучшие бомбардиры 

* из них с пенальти.

Ссылки 
 Официальный сайт Футбольного союза Черногории 
 Сезон на сайте Soccer.com

Чемпионат Черногории по футболу
Футбол в Европе в 2009 году
Футбол в Европе в 2010 году
Спорт в Черногории в 2009 году
Спорт в Черногории в 2010 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2009/2010